Цвіккау:

Цвікау — місто земельного підпорядкування на сході Німеччини, у землі Саксонія. 
 Цвікау — назва району в Німеччині. 
 Цвікау — колишній район у Німеччині. 
 Цвікау — німецька футбольний клуб із однойменного міста.